La Brasserie l'Atrébate-Créartois est située à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras dans le département du Pas-de-Calais.

Lien externe 
 Présentation

Atrébate-Créartois, Brasserie de l'